Legio VII puede referirse a cualquiera de las siguientes legiones romanas:

 Legio VII Claudia, anterior a Julio César, más tarde obtuvo el cognomen Claudia Pía Fiel.
 Legio VII Galbiana, creada por Galba en el año 68, más tarde se unió con la Legio I Germanica.
 Legio VII Gemina, resultado de la unión de la Legio VII Galbiana y la Legio I Germanica.